Celestia – simulatore spaziale 3D in tempo reale multipiattaforma
 Celestia – gioco da tavolo di Aaron Weissblum del 2015
 Celestia – anche nota come Nazione dello Spazio Celeste, era una micronazione creata da James Thomas Mangan